Апофіза ( — «наріст, відросток») — термін, що має кілька значень:
 Апофіза — нижня безплідна частина коробочки деяких мохів.
 Апофіза — ромбічна площинка над потовщеним кінцем сім'яної луски соснової шишки.
 Апофіза — жилоподібне відгалуження магматичного тіла, що входить в довколишні гірські породи.

Література

Див. також 
 Апофіс (значення)
 Апофіз